Рубльов — поширене прізвище російського походження. Серед відомих носіїв:

Жінки 
 Рубльова Віра Олександрівна — учасниця Афганської війни 1979—1989 років, нагороджена орденом княгині Ольги.
 Рубльова Ружена Анатоліївна — українська театральна актриса і хормейстерка, народна артистка України (2021).

Чоловіки 
 Рубльов Андрій — російський художник-іконописець, монах.
 Рубльов Андрій Андрійович — російський тенісист.
 Рубльов Богдан Владиславович — український кібернетик та педагог.
 Рубльов Вячеслав Володимирович — український менеджер-економіст, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Рубльов Олександр Сергійович — український історик, д.і.н., професор. Дослідник історії України першої половини XX ст.

Див. також 
 2457 Рубльов

Прізвища